Of Faith, Power and Glory — седьмой студийный альбом группы VNV Nation, вышел 19 июня 2009 года в Европе и 23 июня 2009 в Северной Америке.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 VNV Nation
 VNV Nation